Pielstick steht für:
 SEMT Pielstick, französischer Motorenhersteller, Tochtergesellschaft von MAN Energy Solutions
 Gustav Pielstick (1890–1961), deutscher Ingenieur und Fachmann für Schiffsmotoren
 Johann Heinrich Ludwig Pielstick (1832–1898), deutscher Kaufmann und baptistischer Geistlicher